Ash Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ash Township (Michigan)
 Ash Township (Missouri)
 Ash Township (Clark County, South Dakota)
 Ash Township (Pennington County, South Dakota)

Siehe auch:
 Ash Grove Township